Blanco kan som auktorsförkortning betyda:

 Francisco Manuel Blanco
 José L. Blanco
 Oscar Blanco

Robotskapade auktorsförkortningar